Ferm est un patronyme porté notamment par :

 Betty Ferm (née en 1926), romancière américain, auteur de roman policier et de roman d'amour ;
 Björn Ferm (né en 1944), athlète suédois, champion olympique de pentathlon moderne ;
 Ivan De Ferm (né en 1938),  footballeur belge.